Ломаев — русская фамилия, образованная от неканонического имени «Ломай»:
 Ломаев, Антон Яковлевич (род. 1971) — российский художник;
 
 Ломаев, Валентин Николаевич (1948—1999) — токарь, Герой Социалистического Труда (1990)
 Ломаев, Иван Дмитриевич (род. 1999) — российский футболист.
 Ломаев, Сергей Александрович (род. 1960) — российский политик, в 2006—2008 годах — главный федеральный инспектор в Приморском крае аппарата полпреда Президента России в ДВФО.

Примечания